Das Torneo Internacional de Tenis Femenino „Conchita Martínez“ 2009 war ein Tennisturnier für Damen in Monzón. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2009 und fand vom 6. bis 11. April 2009 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2009
Tennisturnier in Monzón